Osoby o tym nazwisku:
 Ivo Grbić – chorwacki piłkarz
 Nikola Grbić – serbski siatkarz
 Petar Grbić – czarnogórski piłkarz
 Vladimir Grbić – serbski siatkarz